Mancomunitat de municipis, associació lliure de municipis, dins del marc jurídic espanyol, que crea una entitat local superior en la que els municipis associats deleguen part de les seves funcions perquè presti un servei conjuntament per a tots els seus membres
 Mancomunitat de Catalunya, institució que agrupà les quatre diputacions catalanes durant el primer quart del segle XX
 Mancomunitat de Nacions, organització composta per l'associació de 53 estats independents que, excepte Moçambic, comparteixen lligams històrics amb el Regne Unit
 Mancomunitat d'Austràlia, estat sobirà de l'hemisferi sud
 Mancomunitat de Massachusetts, estat dels Estats Units 
 Mancomunitat de Pennsilvània, estat dels Estats Units
 Mancomunitat de Kentucky, estat dels Estats Units
 Mancomunitat de Virgínia, estat dels Estats Units
 Mancomunitat per la promoció de l'Esquí Nòrdic, associació de 8 municipis catalans per a la promoció i el desenvolupament de l'esquí nòrdic
 Mancomunitat Metropolitana de l'Alta Silèsia, àrea urbana del sud de Polònia centrada al voltant de la ciutat de Katowice, la capital de Silèsia